Thoas (griechisch  „der Schnelle“) ist ein altgriechischer, männlicher Personenname. Er ist:

in der griechischen Mythologie Name von:
 Thoas (Sohn des Dionysos), Sohn des Dionysos und der Ariadne, König von Lemnos und Vater der Hypsipyle
 ein Sohn des Iason und der Hypsipyle, Zwillingsbruder des Euneos, siehe Deipylos (Sohn des Iason)
 Thoas (König von Korinth), Sohn des Ornytion, König von Korinth 
 Thoas (Sohn des Andraimon), ein Grieche im Trojanischen Krieg
 ein Trojaner im Trojanischen Krieg, von Menelaos getötet (Homer, Ilias, 16, 311)
 ein anderer Trojaner in Vergils Aeneis (10, 415), der von Halaesus getötet wurde
 Thoas (Freier der Penelope), ein Freier der Penelope aus Dulichion
 Thoas (Sohn des Ikarios), ein Sohn des Ikarios und Bruder der Penelope
 Thoas (König von Tauris), Sohn des Borysthenes 
 Thoas (Gigant), ein Gigant

Name folgender Personen:
 ein Athener zur Zeit des Theseus (Plutarch, Theseus, 26, 3)
 Thoas (Satrap), ein Satrap von Gedrosien zur Zeit Alexanders des Großen
 Thoas (Prätor), ein aitolischer Prätor 193 v. Chr.
 Thoas (Bildhauer), ein Bildhauer aus Side

Außerdem:
 (4834) Thoas, ein Asteroid
 der antike Name des Flusses Acheloos